Jorge Contreras puede referirse a:

Jorge "Loco" Contreras, exfutbolista uruguayo;
Jorge Contreras Lira, exfutbolista chileno;
Jorge Juan Augusto Contreras, sacerdote católico argentino, conocido por su acción social.
Jorge Contreras, actor de doblaje.